Clavellinas puede referirse a:

El nombre común de la planta Anthemis arvensis.
El nombre común de la planta Bellis sylvestris.
El nombre común de la planta Calendula officinalis.
El nombre común de la planta Cheiranthus cheiri.
El nombre común de la planta '''''Dianthus hinoxianus